Pleines ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Pleines (1938–2014), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Fritz Pleines (1906–1934), deutscher SS-Mann und KZ-Kommandant

 Jürgen-Eckardt Pleines (1934–2012), deutscher Philosoph und Pädagoge
 Thomas Pleines (* 1955), deutscher Jurist und Manager